Коритно може бити:

 Коритно (Блед), насељено мјесто у општини Блед, Република Словенија
 Коритно (Брежице), насељено мјесто у општини Брежице, Република Словенија
 Коритно (Мајшперк), насељено мјесто у општини Мајшперк, Република Словенија
 Коритно (Оплотница), насељено мјесто у општини Оплотница, Република Словенија